Aubachl steht für folgende Gewässer:

 Aubachl (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbachs bei Pichla bei Radkersburg, Gemeinde Tieschen, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Aubachl (Graz), rechter Zufluss der Mur vom Grazer Mühlgang in Graz, Steiermark

Siehe auch:

 Aubach
 Aubächle